Цей список містить формули для рядів та сум.

Тут  приймається рівним 
 позначає дробову частину 
 — біноміальний коефіцієнт
 — експоненційна функція
 — -тий поліном Бернуллі
 — -те число Бернуллі
 — -те число Ейлера
 — гамма-функція
 — полігамма-функція
 — дзета-функція Рімана
 — полілогарифм

Суми степенів 
 — 
Значення при 

 — 

Суми степенів непарних чисел:

:

Значення при 
 — ряд обернених квадратів

Степеневі ряди

Полілогарифми 
Скінченні суми:
 — геометрична прогресія

Нескінченні суми, виконується при :

Корисна властивість для рекурсивного обчислення полілогарифмів:

Полілогарифми малих по модулю цілих порядків:

Експоненціальні функції 

де  — .

Тригонометричні, обернені тригонометричні, гіперболічні та обернені гіперболічні функції 

 — синус-верзус
 — гаверсинус

Інші ряди з факторіалами у знаменниках

Біноміальні коефіцієнти 

 — генератриса чисел Каталана
 — генератриса центральних біноміальних коефіцієнтів

Гармонічні числа

Суми біноміальних коефіцієнтів 

 де 

 — тотожність Вандермонда

Тригонометричні функції

Ряди Фур'є 

,

Скінченні суми

Ряди раціональних функцій 
Ряд раціональних функцій від  можна звести до скінченної суми полігамма-функцій за допомогою розкладання на прості дроби. Це також можна застосувати до обчислення скінченних сум раціональних функцій за сталий час, навіть якщо сума містить велику кількість членів.

Ряди експоненціальних функцій 
 —

Числові ряди 
Ці числові ряди можна знайти за допомогою рядів, наведених вище.

Чергування знаків в гармонійному ряді

Суми обернених факторіалів

Тригонометрія і π

Обернені трикутні числа 

де  — -те трикутне число

Обернені тетраедричні числа 

де  — -те тетраедричне число

Логарифми

Див. також 
Тригонометричні функції
Гіперболічні функції
Ряд Тейлора
Енциклопедія послідовностей цілих чисел

Примітки 

Математичні списки